Туліна — жіноча форма чоловічого прізвища Тулін.
 Туліна Олена Іванівна — директор Юридичного департаменту Міністерства соціальної політики України, заслужений юрист України.
 Туліна Тетяна Олександрівна (1925—2002) — мовознавець, професор. Доктор філологічних наук.

Примітки 

Жіночі форми прізвищ